Бутиха:
 Бутиха — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России.
 Бутиха — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия.
 Бутиха — археологический памятник (петроглифы, жертвенник) в Тунгокоченском районе Забайкальского края.